Флаги ЮАР — список национальных, региональных и военных флагов Южно-Африканской Республики и её предшественников.

Национальные флаги 
Здесь представлены национальные флаги объединённой ЮАР.

Военные флаги

Флот

Военно-воздушные силы

Бурские республики 
Одними из первых южную Африку стали осваивать выходцы из Нидерландов, потомки которых стали называться бурами (от , крестьянин). Поэтому флаги многих бурских республик, которые те основывали на новых землях, так или иначе основаны на флаге их исторической родины.

Также, несколько новых короткоживущих республик были основаны перед второй Бурской войной.

Бантустаны 
Девять из десяти бантустанов (национальных автономий под протекторатом ЮАР) имели свои флаги. Бантустан Кангване использовал тогдашний флаг ЮАР.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20110826034247/http://flagspot.net/flags/k-s-25.htm#south%20africa

См. также 
 История ЮАР
 Бантустан

Ссылки 
 Южноафриканская вексиллологическая ассоциация (Southern African Vexillological Association, SAVA)
 Южноафриканские флаги на сайте Flags of the World

Бантустаны
Государственные символы ЮАР
История ЮАР
Списки:ЮАР
ЮАР